LVA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Entrammes, Laval, Francia